Сен-Ламбе́р-дю-Латте́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 290 км на південний захід від Парижа, 75 км на схід від Нанта, 20 км на південь від Анже.

Історія 

31 грудня 2015 року Сен-Ламбер-дю-Латте і Сент-Обен-де-Люїньє було об'єднано в новий муніципалітет Валь-дю-Лейон.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 713 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1928,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Сен-Ламбер-дю-Латте на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Мен і Луара